Сборная США была самой многочисленной на играх в Турине. Всего страну представляли 211 спортсменов в 15 видах спорта. В неофициальном общекомандном зачёте сборная США заняла второе место, уступив лишь команде Германии.

Знаменосцем сборной на церемонии открытия была олимпийская чемпионка в конькобежном спорте — Крис Уитти.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Ссылки 

 Официальный веб-сайт олимпийского комитета США  

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт в США в 2006 году